Демократи́ческий вы́бор — название нескольких политических организаций:

Россия 
 Демократический выбор России (ДВР) — праволиберальная политическая партия, существовавшая в 1993—1994 годах как избирательный блок «Выбор России» и в 1994—2001 — как партия «Демократический выбор России».
 Демократический выбор России — объединённые демократы — избирательный блок, созданный на основе ДВР, участвовавший в парламентских выборах 1995 года и набравший 3,86 % голосов.
 Демократический выбор — общественная организация (с 2012 по 2014 год — зарегистрированная политическая партия), существующая с 2010 года.

Казахстан 
Демократический выбор Казахстана (значения):
 «» — политическая партия Казахстана, существовавшая в 2004—2005 годах, после расформирования преобразована в партию «Алга!».
 «Демократический выбор Казахстана» — казахстанское общественно-политическое движение, созданное в 2017 году Мухтаром Аблязовым, одним из основателей партии НП «Демократический выбор Казахстана».

См. также 
 Демократические силы
 Демократическая партия
 Демократический фронт
 Демократический альянс
 Демократический союз (значения)